Villa Visconti – villa rinascimentale ubicata in località Tornora a Saliceto di Cadeo 		 	
 Villa Visconti – villa di Cassinetta di Lugagnano, in Lombardia
 Villa Visconti – villa di Lavagna, in Lombardia
 Villa Visconti – villa di Minerbe, in Veneto
 Villa Visconti Borromeo Arese Litta – villa presso Lainate, in Lombardia
 Villa Borromeo Visconti Biglia Confalonieri Gandini – villa presso Robecco sul Naviglio, in Lombardia

Pagine correlate

 Visconti (disambigua)
 Palazzo Visconti